FTTN steht für:
 fibre to the node (deutsch: „Glasfaser bis zum Knoten“), siehe Glasfasernetz #Fibre to the Node/Curb/Street
 Flughafen Am Timan (ICAO-Code), tschadischer Flughafen

Abkürzung